Neuendamm steht für:
 Neuendamm, Ortsteil der Stadt Bremervörde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Neuendamm (Schwanheide), Wohnplatz der Gemeinde Schwanheide, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

eine ehemalige Bezeichnung folgenden geographischen Ortes:
 Ognica (Gmina Chojna), Wohnplatz in der Gmina Chojna im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern in Polen

Siehe auch
 Neudamm